Добржа́нский, Добжанский, Добрянский () — украинская, русская фамилия польского шляхетского происхождения.

Известные носители 
 Добржанский, Александр Николаевич (1873—1937) — офицер Русской императорской армии, бессменный командир 1-й автомобильной пулемётной роты — первого в истории русской армии подразделения бронеавтомобилей.
 Добржанский, Арнольд Иосифович (1892—1970) — российский морской офицер.
 
 Добржанский, Иван Андроникович (1879—1941) — российский военный, штабс-ротмистр пограничной стражи. Отец Любови Добржанской.
 Добржанский, Феодосий Григорьевич (1900—1975) — советский и американский генетик российского происхождения, энтомолог, один из основателей синтетической теории эволюции.
 Добржанский, Фома (Томаш) Антонович — российский военный. Участник Кавказской войны, комендант Владикавказа (1863—1864). Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени (1857).
 Добжанский, Ян (1819/1820—1886) — польский журналист, поэт, переводчик, театральный и общественный деятель.

 Добржанская, Любовь Ивановна (1905 или 1908—1980) — советская актриса.
 Добржанская, Наталия Сергеевна – советская поэтесса, автор песенных текстов.

Двойные фамилии 
 Романов-Добржанский, Роман Андроникович (настоящая фамилия Добржанский, 1877—?) — российский оперный певец (баритон). Брат Ивана Добржанского.

Вымышленные персонажи 
 Феликс Добржанский по кличке Феллини — персонаж российского мини-сериала «Взять Тарантину» (2006) в исполнении Богдана Ступки.